VII розыгрыш Всемирного Кубка чемпионов (Большого чемпионского Кубка) среди женских команд проходил в Токио и Нагое с 5 по 10 сентября 2017 года. Победителем турнира второй раз в истории стала сборная Китая.

Участники 
Состав участников турнира был назван 9 декабря 2016 года. В отличие от предыдущих розыгрышей в соревновании приняли участие не чемпионы континентов текущего сезона, а лидеры континентальных рейтингов, сформированных после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:  (CEV),  (AVC),  (NORCECA),  (CSV). По традиции в розыгрыше Всемирного Кубка чемпионов также выступили организатор —  и одна приглашённая команда — .

Арены

Результаты

Первый раунд (Токио)

Второй раунд (Нагоя)

Турнирная таблица

Призёры

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Чжу Тин.

См. также 
 Всемирный Кубок чемпионов по волейболу среди мужчин 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
2017 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Токио
Спорт в Японии в 2017 году
Сентябрь 2017 года
Международные спортивные соревнования в Нагое